Вања  (Пазарџик, 3. септембар 1977) уметничко је име бугарске поп-фолк певачице Иване Благове.

Дискографија

Видеографија

Тв верзије 

Рођени 1977.
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи